Гига́нт — первый зерновой совхоз, созданный в 1928 году Советской властью с целью значительного увеличения производства зерна в СССР. За трудовые заслуги награждён орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

История

Зерносовхозы СССР 
11 июля 1928 года пленум ЦК ВКП(б) принял резолюцию «Об организации новых (зерновых) совхозов», в пункте 7 которого указывалось: «утвердить задание на 1928 год с общей площадью вспашки, достаточной для получения в 1929 году  пудов товарного хлеба».

Результатом этой резолюции стало принятие Постановления ЦИК и СНК СССР от 1 августа 1928 года «Об организации крупных зерновых хозяйств»,  которого гласил: «Признать необходимым организовать новые крупные зерновые советские хозяйства (зерновые фабрики) на свободных земельных фондах с таким учетом, чтобы к урожаю 1933 обеспечить получение товарного зерна от этих хозяйств в количестве не менее  ». Согласно  этого же Постановления, вновь организованные советские хозяйства объединятся в трест общесоюзного значения «Зернотрест», который будет находиться в непосредственном подчинении Совету Труда и Обороны.

Так, к концу 1928 года было создано 10 (по другим данным 11), высокомеханизировнных (для того времени) зерносовхозов. Из них  создано на Нижней Волге, по  Средней Волге и Казахстане, по  Северном Кавказе и Урале, первым из которых стал совхоз «Гигант» в Сальском округе Северо-Кавказского края.

История «Гиганта» 

«Гигант» — первый в СССР крупный зерносовхоз. Советское государство выделило для этого огромный массив незанятой крестьянами земли площадью в 240 000 гектаров. Земли совхоза раскинулись на территории Сальского округа Северо-Кавказского края (в пределах нынешних Целинского и Сальского районов Ростовской области) между речками Маныч и Средний Егорлык с севера на юг на 73 километра и с запада на восток — на  Первым директором совхоза стал Т. А. Юркин. Земли, готовой для засева, было лишь немногим более  остальное — целина, залежи. Задача заключалась в том, чтобы поднять целину и обратить первобытную степь в безбрежное море хлебов, создав в одном из самых глухих уголков Задонья мощную, самую крупную в мире фабрику зерна. Рабочие совхоза «Гигант» в 1928 году предвосхитили «Поднятие целины» 1956 года, вспахав  гектаров целинных земель Задонья.

Весной 1929 года поля «Гиганта» покрылись темно-зелёным ковром озимых хлебов. Совхоз собрал хороший урожай — в среднем по 70 пудов с гектара, в то время как в соседних селах и хуторах крестьяне-единоличники получили лишь по  Весть о том, что «Гигант» собрал почти двойной урожай, разнеслась по всей стране. В совхоз стали приезжать делегации крестьян даже из отдаленных районов страны. Только за один 1930 год «Гигант» посетили  экскурсантов. Они убеждались в превосходстве крупного социалистического хозяйства над мелким, единоличным. На праздник урожая 1929 года в совхоз приехал великий пролетарский писатель Алексей Максимович Горький.

В 1931 году при зерносовхозе «Гигант» начал свою работу агротехникум. Техникум был организован как межрайонный по линии Народного Комиссариата зерноводческих совхозов при крайземуправлении. Около  и девушек, прошедших учебную подготовку на рабфаке, стали его первыми студентами. Начинал свою работу техникум в поселке Новая Целина — в 1931 году это было одно из отделений совхоза «Гигант». В 1934 году техникум был перемещен на центральную усадьбу совхоза «Гигант».

К 1934 году площадь полей «Гиганта» составляла 2 600 квадратных километров (площадь европейского государства Люксембург). Управлять таким громадным хозяйствам сложно, поэтому в 1934 году совхоз «Гигант» был разукрупнен на  совхоза — «Гигант», «Сальский», «Целинский» и «Юловский». За «Гигантом» осталась земельная площадь в  километров.

После разукрупнения совхоза его центральная ремонтная мастерская была реорганизована в авторемонтный завод, который производил капремонт тракторов, моторов, автомашин, выпуская запасные части к ним. Сейчас это предприятие носит имя 

В годы Великой Отечественной войны, перед началом оккупации немецко-фашистскими войсками территории Сальского района, совхоз «Гигант», агротехникум, Сальская МТС и другие сельскохозяйственные предприятия были эвакуированы в Азербайджанскую ССР и Узбекскую ССР.

Структура совхоза 
Зерносовхоз «Гигант» состоял из следующих подразделений:

Центральная усадьба совхоза располагалась в рабочем поселке Гигант, здесь же были размещены контора, автотракторная база (гараж), мастерские, кирпичный завод, комбикормовый завод, строительный участок, электроцех, зернопункт, колбасный цех, нефтебаза, складские помещения, а также 13-е отделение совхоза.

Отделения и другие структурные подразделения совхоза располагались:

 1-е отделение в поселке Загорье;
 2-ое отделение в поселке Нижнеянинский;
 3-е отделение в поселке Кузнецовский;
 4-е отделение в поселке Роща;
 5-е отделение в поселке Логвиновский;
 6-е отделение в поселке Хлебный;
 7-е отделение  в поселке Клёны;
 8-е отделение в поселке Широкие Нивы;
 9-е отделение в поселке Глубокая Балка;
 10-е отделение в поселке Ясенево;
 11-е отделение в поселке Правоюловский;
 12-е отделение в поселке Агаренский.

Современное состояние 
В 1997 году совхоз «Гигант» был преобразован в сельскохозяйственный производственный кооператив имени Ангельева. Прежнее название совхоза было утрачено, но вместе с тем, предприятие получило имя бывшего директора, Героя Социалистического Труда Д.Д. Ангельева. Указанный кооператив стал правопреемником бывшего дважды орденоносного совхоза «Гигант».

Позже, в 2007 году из состава СПК имени Ангельева выделилось в самостоятельное сельскохозяйственное предприятие ООО «Славяне».

Таким образом, на базе бывшего совхоза «Гигант» действуют два преуспевающих хозяйства Сальского района.

Знаменитые руководители совхоза 
 1928−1930 — Юркин, Тихон Александрович (организатор и первый директор зерносовхоза).
 1936—1938 — Жуков, Савелий Григорьевич
 1941−1942 — Бабминдра, Пётр Константинович.
 1945−1953 — Бойко, Фёдор Антонович.
 1955−1985 — Ангельев, Дмитрий Дмитриевич.

Награды 
3 октября 1930 года орденом Ленина была награждена тракторная колонна зерносовхоза. В 1970 году за большие заслуги в развитии сельскохозяйственного производства Указом Президиума Верховного Совета СССР совхоз «Гигант» награждён орденом Ленина. В 1978 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в сельском хозяйстве и в честь 50-летия основания хозяйства, совхоз «Гигант» награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Высокое звание Героя Социалистического Труда присвоено семерым руководителям и работникам совхоза «Гигант»:

 Агибалов, Василий Осипович
 Ангельев Дмитрий Дмитриевич
 Бойко Фёдор Антонович
 Калачев, Павел Иванович
 Середа Сергей Иванович
 Соломин Михаил Осипович
 Шибко Ефим Фёдорович
 Орденом Ленина награждены более 30 хлеборобов совхоза, около  награждены другими орденами и медалями.

В кино 
В 1929 году был снят документальный фильм «Гигант» (совхоз «Гигант»), режиссёр — Л. И. Степанова.

См. также 
Гигант (Ростовская область)

Примечания

Ссылки 
 Ордена Ленина зерносовхоз «Гигант» Ростовской области
 Увидеть чудо под названием «Гигант»

Сальский район
Сельскохозяйственные предприятия России
Совхозы СССР
Предприятия Ростовской области